Denumirea de Bálványos se poate referi la:
 Balvanyos (), stațiune în județul Covasna, România;
 Bálványos, localitate în județul Somogy, Ungaria.